Kondratjevka (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Kondratjevka (Chabarovsk) - dorp in de Russische kraj Chabarovsk

 Zie ook
 Kondratjev-golf